D06 steht für:
 D06, ICD-10-Code für Bowenoide Papulose, virale Hautveränderung
 HMS Africa (D06), Flugzeugträger der Audacious-Klasse der britischen Royal Navy
 HMS Keith (D06), Zerstörer der B-Klasse der britischen Royal Navy im Zweiten Weltkrieg

D-06 steht für:
 Deutz D-06, Traktor

Siehe auch:
 D6

D06